Марсийа́к-Валло́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Марсийак-Валлон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12138.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 130 км северо-восточнее Тулузы, в 17 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1680 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 917 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 696 были экономически активными, 221 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 696 активных работали 654 человека (340 мужчин и 314 женщин), безработных было 42 (16 мужчин и 26 женщин). Среди 221 неактивных 63 человека были учениками или студентами, 105 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Кюрланд (XV—XVI века). Памятник истории с 2001 года
 Часовня Нотр-Дам-де-Фонкурьё (XII век). Памятник истории с 1988 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон